У́лица Бабёфа — улица, образующая западную границу исторического района Адмиралтейская коса в центральной части Астрахани. Начинается от проспекта Губернатора Анатолия Гужвина у парка Петра I и идёт с северо-востока на юго-запад параллельно Волге и улице Сен-Симона, пересекая улицу Костина, Валдайский переулок и переулок Островского и заканчивается у переулка Щёкина. На всех адресных табличках не ставят букву ё в названии улицы.

История 
До 1920 года улица называлась 1-й Адмиралтейской, затем получила современное название в честь французского революционера Гракха Бабёфа.

Примечания 

Улицы Астрахани